Skrót CST może oznaczać:

Firmy 
 Cell Signaling Technology
 Cambridge Systems Technology
 Church of Spiritual Technology
 Computer Simulation Technology

Transport
 Chhatrapati Shivaji Terminus 
 Coast Air z Norwegii Norway (kod ICAO: CST)

Edukacja
California Standards Tests, część California Standardized Testing and Reporting (STAR) Program
Collegium Sacrosanctæ Trinitatis, the Latin name of University of Trinity College

Inne 
Certified Scrum Trainer
 Canada Social Transfer
Central Sandinista de Trabajadores
 Chicago Shakespeare Theater
 Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son 
 Community Security Trust 
 Council for Science and Technology 
 Cox Sports Television